Одзу — многозначный термин.

 Одзу, Ясудзиро (1903—1963) — один из общепризнанных классиков японской и мировой кинорежиссуры.

 Одзу (город) — город, расположенный на острове Сикоку в префектуре Эхимэ региона Сикоку.
 Одзу (посёлок) — посёлок, расположенный на острове Кюсю в префектуре Кумамото региона Кюсю.